Giampiero Grevi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Vittorio Grevi – giurista, editorialista e accademico italiano